Остенде 1906 — 2-й международный шахматный турнир, проходивший с 5 июня по 12 июля.

36 участников. Все участники были разделены на 4 группы по 9 человек в каждой. Турнир проводился в 5 этапов. 
 1-й этап: каждый участник групп «А» и «С» играл соответственно с каждым участником групп «В» и «D». 3 участника, занявшие в своих группах последние места, выбывали.
 2-й этап: шахматисты группы «А» играли с шахматистами группы «С»; группы «В» — с группой «D»; выбывали по 2 участника.
 3-й этап: шахматисты группы «А» играли с шахматистами группы «D»; группы «В» — с группой «С».
 4-й этап: проводились круговые турниры внутри групп.
 5-й этап: 9 шахматистов, показавших лучшие результаты по сумме четырёх этапов, были допущены в турнир победителей.

 1. К. Шлехтер — 6  очков из 8 (всего 21);
 2. Г. Мароци — 4½ (20);
 3. А. К. Рубинштейн — 5 (19).

Проводились также побочные турниры: 
 «А» с участием 19 шахматистов: 1. Г. Шорис;
 «Б» с участием 18 шахматистов: 1. М. З. Эльяшов.

Таблицы 1-го этапа

Таблицы 2-го этапа

Таблицы 3-го этапа

Таблицы 4-го этапа

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Таблица 5-го этапа

Литература 
 Н. И. Греков, История шахматных состязаний, Физкультура и туризм, Москва, 1937, 2-е издание. С. 76—78;
 
 

Июнь 1906 года
Июль 1906 года
Остенде (шахматный турнир)
1906 год в шахматах